Aero (automerk), een Tsjechisch automerk
Aero (groep), een Nederlandse muziekgroep
Windows Aero, een gebruikersinterface voor Windows Vista, 7 en 8
.aero, een top level domain gebruikt door bedrijven uit de luchtvaartindustrie
Ærø, met een æ en een ø gespeld, een Deens eiland en een gelijknamige gemeente
Aero Vodochody, een Tsjecho(slowaakse) vliegtuigbouwer uit Vodochody
Aero, brosse chocoladereep geproduceerd door van Houten 
Aero (album), een muziekalbum van Jean-Michel Jarre